química: es denomina així a la substància que té la propietat de fer girar el pla de la llum polaritzada cap a la dreta, en contraposició a les substàncies levogires. Vegeu isomeria, enantiòmer i quiralitat (química).
 biologia:
 el sentit de gir del remolí dels cabells quan els cabells estan col·locats en el sentit de les agulles del rellotge.
 botànica: es refereix a la direcció de dreta a esquerra, com les agulles del rellotge, dels bejucs i circells d'algunes plantes rastreres i enfiladissa sobre enfiladisses.
 bioquímica: enantiòmer el carboni asimètric es troba desplaçat a l'esquerra, i és la imatge especular d'aquest isòmer dextrogir.
 matemàtica: el sistema de referència que compleix la regla de la mà dreta
 Sinònim de destre.
 Antònim d'esquerrà.